Sullivan é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Sullivan (Indiana)
Condado de Sullivan (Missouri)
Condado de Sullivan (Nova Hampshire)
Condado de Sullivan (Nova Iorque)
Condado de Sullivan (Pensilvânia)
Condado de Sullivan (Tennessee)

Desambiguações de topônimos